Альбе́рт Рамаза́нович Сари́тов  () — российский, а с 2016 года румынский борец вольного стиля, чемпион и призёр чемпионатов России, призёр чемпионатов мира и Европы, Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, Заслуженный мастер спорта России. Участник летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Биография 
Родился 8 июля 1985 года. Борьбой начал заниматься в 1997 году. Представлял Школу высшего спортивного мастерства Красноярска. По национальности чеченец.

7 сентября 2016 года награждён медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой». Член сборной команды России в 2007-2015 годах.

6 мая 2017 года в городе Эйпен (Бельгия) прошёл юношеский турнир по вольной борьбе, посвящённый Альберту Саритову. Турнир был организован борцовским клубом «Сайтиев».

В феврале 2020 года на чемпионате континента в итальянской столице, в весовой категории до 97 кг Альберт в схватке за чемпионский титул уступил спортсмену из России Абдулрашиду Садулаеву и завоевал серебряную медаль европейского первенства.

Достижения 
 Бронзовый призёр чемпионата мира — 2011;
 Чемпионат России по вольной борьбе 2008 года — ;
 Чемпионат России по вольной борьбе 2009 года — ;
 Чемпионат России по вольной борьбе 2011 года — ;
 Чемпионат России по вольной борьбе 2012 года — ;
 Гран-при Ивана Ярыгина 2011 года — ;
 Обладатель Кубка Рамзана Кадырова — 2012;
 Серебряный призёр Кубка Рамзана Кадырова — 2009;
 Чемпион турнира «Кубок Союза армян Украины 2012»;
 Турнир памяти Али Алиева 2014 года — .

Летние Олимпийские игры 2016 года 
На Олимпиаде в 1/4 финала проиграл американскому борцу Кайлу Снайдеру. В утешительных схватках выиграл три поединка и завоевал бронзовую медаль.

Летние Олимпийские игры 2020 года 
В первой же схватке Олимпиады Саритов проиграл представителю Италии Абрааму Коньедо и выбыл из борьбы за медали.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 

Чемпионы России по вольной борьбе
Борцы Румынии
Борцы на летних Олимпийских играх 2016 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Борцы полутяжёлого веса
Борцы тяжёлого веса
Борцы на летних Олимпийских играх 2020 года
Обладатели Кубка мира по борьбе